Ана Марија Малвој Тен (, 8. мај 1992) је енглеска глумица.

Филмографија 

|-
|2003. || Моја кућа у Умбрији || -{My House in Umbria}- || Девојка ||
|-
|2003. || Звезда || -{Star}- || Ани ||
|-
|2008. || || -{Out There}- || Мирабеле ||
|-
|2009. || Митови || -{Myths}- || Афродита ||
|-
|2008—2010. || Чињенице живота || -{Cosas de la vida}- || Роси ||
|-
|2011—2013. || Кућа бога Анубиса || -{House of Anubis}- || Амбер Милингтон ||
|-
|2011. || || -{Red Faction: Armageddon}- || Ваила ||
|-
|2012. || Први пут Губитник || -{First Time Loser}- || Лејла ||
|-
|2014. || Девојка у књизи || -{The Girl in the Book}- || Млада Алиса ||
|-
|2014. || Ван закона || -{Outlaw}- || Јен ||
|-
|2014. || Млади вукодлак || -{Teen Wolf}- || Виолет ||
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1992.
Енглеске глумице